Aminal (overheidsinstelling)
Aminal (scheikunde)